Rupert Guinness ist der Name folgender Personen:

* Rupert Guinness, 2. Earl of Iveagh (1874–1967), britisch-irischer Geschäftsmann, Politiker und Philanthrop
 Rupert Guinness (Journalist), australischer Sportjournalist